Последняя охота:
 «Последняя охота» — фильм 1956 года Ричарда Брукса.
 «Последняя охота» — фильм 1979 года Игоря Шешукова.
 «Последняя охота» — фильм 2006 года Фрица Кирша.
 «Последняя охота» — фильм 2013 года Александра Карпова.
 «Последняя охота» — фильм 2022 года Кристиана Камарго.
 «Последняя охота» — мультипликационный фильм 1982 года Валентина Караваева.